Pringy est un toponyme qui peut désigner :
 Pringy (Marne), une commune française du département de la Marne.
 Pringy (Haute-Savoie), une commune française du département de la Haute-Savoie.
 Pringy (Seine-et-Marne), une commune française du département de Seine-et-Marne.
 Pringy (Fribourg), une commune suisse du district de la Gruyère, dans le canton de Fribourg.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France